Баранкос има више значења:

 Баранкос (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Баранкос (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику